Kox ist der Familienname folgender Personen:

 Anne J. Kox (* 1948), niederländischer Physiker und Wissenschaftshistoriker
 Gerhard Kox (1912–1982), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Henri Kox (* 1961), luxemburgischer Politiker
 Peter Kox (* 1964), niederländischer Autorennfahrer
 Tiny Kox (* 1953), niederländischer Politiker
 Wilhelm Kox (1900–1940), deutscher kommunistischer Funktionär und Opfer der NS-Justiz
 Willi Kox († 2007), Schweizer Fußballspieler

sowie der Ringname von  

 Killer Karl Kox (Herbert Alan Gerwig; 1931–2011), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Cocks
 Cox
 Kocks
 Koks (Begriffsklärung)